O Alaska Aces é um clube profissional de basquetebol sediado em Makati, Filipinas. A equipe disputa a Philippine Basketball Association.

História 
Foi fundado em 1986.

Ligações externas 
Sítio oficial 

Clubes de basquetebol das Filipinas